Список флагов муниципальных образований Удмуртской Республики Российской Федерации.

На 1 января 2020 года в Удмуртии насчитывалось 333 муниципальных образования — 5 городских округов, 25 муниципальных районов, 1 городское поселение и 302 сельских поселения.

Флаги городских округов

Флаги муниципальных округов

Флаги муниципальных районов

Флаги сельских поселений

Флаги упразднённых МО

Упразднённые флаги

Примечания